
Termin -{AUC}- ima više značenja.

 Genetički kod za izoleucin
 Američki univerzitet u Kairu,